Шолга — река в России, протекает в Подосиновском районе Кировской области. Устье реки находится в 91 км по правому берегу реки Юг. Длина реки составляет 7 км.

Река образуется слиянием рек Большая Шолга (левая составляющая) и Малая Шолга (правая составляющая) у села Заречье. Генеральное направление в верхнем течении — юго-запад, в среднем — северо-запад, в нижнем — вновь юго-запад. Сразу после образования река течёт по территории села Заречье, всё остальное течение проходит по обширной безлесой пойме реки Юг, где Шолга протекает деревни Остров, Ванинское и Заозёрье, а также образует несколько стариц. Именованых притоков не имеет. Ширина реки в нижнем течении около 10 метров, скорость течения — 0,2 м/с.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Малая Северная Двина
 Водохозяйственный участок — Юг
 Код водного объекта — 03020100212103000011580

Примечания 

Реки Подосиновского района
Притоки Юга